Mk VI - может означать:

 Carden-Loyd Mk VI - английская танкетка 1930-х годов.
 Mk VI (лёгкий танк) - британский лёгкий танк 1930-х годов.
 Mk VI (крейсерский танк) - средний крейсерский танк армии Великобритании периода Второй мировой войны.